Heinersreuth ist der Ortsname von

 Heinersreuth, Gemeinde im Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heinersreuth (Bad Berneck im Fichtelgebirge), Ortsteil der Stadt Bad Berneck im Fichtelgebirge, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Heinersreuth (Kirchenthumbach), Ortsteil des Marktes Kirchenthumbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Heinersreuth (Ködnitz), Ortsteil der Gemeinde Ködnitz, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Heinersreuth (Mainleus), Ortsteil des Marktes Mainleus, Landkreis Kulmbach, Bayern
 Heinersreuth (Presseck), Ortsteil des Marktes Presseck, Landkreis Kulmbach, Bayern